JKG steht für:

 Flughafen Jönköping nach dem IATA-Code
 Janusz-Korczak-Gesamtschule, mehrere Schulen dieses Namens
 Johannes-Kepler-Gymnasium, mehrere Schulen dieses Namens
Joseph-König-Gymnasium Haltern am See
 Justinus-Kerner-Gymnasium Heilbronn
 Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg 
 Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal

JKG